Erik Eriksen (1902-1972), homme politique danois, Premier ministre de 1950 à 1953.
 Erik Eriksen (1820-1888), explorateur norvégien.